Guacamayas kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Guacamayas (kommun), Boyacá, 
 Guacamayas, Colombia,

Honduras 

 Guacamaya, Honduras, Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 Guacamayas, Mexiko,